Bordón spanyol versforma
Bordón település Spanyolországban